Апшеронский район:

 Апшеронский район — административная единица Азербайджана.
 Апшеронский район — административная единица Краснодарского края (Россия).